Joy kan syfta på;

 Joy – en fiktiv figur i datorspelet Shenmue II
 Joy (album) – ett album från 1981 med The Skids
 Joy (film) – amerikansk film.
 Joy (musikgrupp) – en österrikisk musikgrupp bildad 1984
 Joy (yacht) – en motoryacht tillverkad av Feadship i Nederländerna
 Joy Division – ett brittiskt postpunkband bildat i Salford i Manchester 1976

Personer
 Joy, könsneutralt förnamn och personer med förnamnet
 Joy M'Batha (född 1994), svensk rappare
 Joy (född 1996), sydkoreansk sångerska
 Bill Joy (född 1954), amerikansk programmerare
 
 Leatrice Joy (1896–1985), amerikansk skådespelerska